Trapp steht für:
 Trapp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Trapp (Adelsgeschlecht), Geschlecht der Grafen Trapp von Matsch
 Trapp (Geologie), Bezeichnung für basaltische Ströme
 F. C. Trapp, Bauunternehmen in Wesel
 trapp, auch trappfarben, veraltete Bezeichnung für bräunlich- oder gelblichgrau

Trapp ist der Name folgender Orte:
 Trapp (Wales), Weiler in Carmarthenshire, Wales
 Trapp (Kentucky), Unincorporated Community im Clark County (Kentucky), Kentucky, USA
 Trapp (Virginia), Unincorporated Community im Loudoun County, Virginia, USA

Siehe auch:
 Die Trapp-Familie
 Villa Trapp
 Trappe
 Trap
 Trab
 Drab